Hilda hace referencia a varios artículos:

Personas
Hilda Gadea, economista peruana y primera esposa del Che Guevara.
Hilda de Luxemburgo, princesa.
Hilda de Whitby, abadesa.
Hilda Bernard, actriz argentina.

Personajes de ficción
Hilda (valquiria), una de las valquirias de la mitología nórdica.
Hilda de Polaris, personaje de ficción del anime Dios guerrero de Asgard.

Ciencias naturales
Huracán Hilda (1955)
(153) Hilda, asteroide.

Nombres femeninos

Televisión
Hilda, serie animada británica-canadiense.